The Sixth Commandment – cortometraggio del 1912 diretto da Edwin J. Collins
The Sixth Commandment – cortometraggio del 1913 diretto da William J. Bauman
The Sixth Commandment – film del 1924 diretto da William Christy Cabanne
The Sixth Commandment – cortometraggio del 2007 diretto da Craig Carroll